Universiade de 2013 peut faire référence à :
 Universiade d'été de 2013 ;
 Universiade d'hiver de 2013.